Западный военный округ — военно-административная единица в ряде стран.

СССР и Россия
 Западный военный округ (СССР) — Белорусский военный округ с 14 декабря 1918 года по 2 октября 1926 года;
 Западный Особый военный округ — Белорусский военный округ с 11 июля 1940 года по 20 сентября 1941 года;
 Западный военный округ (Россия).

Другие страны
 Западный военный округ (Казахстан)
 Западный военный округ (КНР)

См. также 
 Западный округ